Kadjinolle peut désigner plusieurs villages de la région de Ziguinchor au Sénégal :
Kadjinolle Ebankine
Kadjinolle Hassouka
Kadjinolle Kadianka
Kadjinolle Kafone
Kadjinolle Kagnao 
Kadjinolle Sagheur